Jiehu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiehu (ort), Shandong, 
 Jiehu (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar